Флиге — фамилия:
 Флиге, Герман Карлович (1829—1907) — немецкий и российский дирижёр и композитор.
 Флиге, Ирина Анатольевна (род. 1960) — российская правозащитница и исследовательница.
 Флиге, Карл Яковлевич (1785 — не ранее 1841) — русский генерал-майор, Курский и Подольский губернатор, участник войн против Наполеона.